Porlier peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre-Claude de Porlier (1681-1764), seigneur de Goupillières, Rubelles et Fréville, ordonné chevalier de l'Ordre de Malte en 1714 ;
 Rosendo Porlier y Asteguieta (1771-1819), navigateur et brigadier espagnol ;
 Juan Díaz Porlier (1788-1815), surnommé El Marquesito (« le petit marquis »), général espagnol, neveu du précédent ;
  (né en 1961), maquilleur canadien, vainqueur d'un Emmy Awards ;
 Manaraii Porlier (né en 1989), footballeur international tahitien.

Toponymes 
 La  sur l'Île Livingston dans l'archipel des Shetland du Sud ;
 Le  désigne deux lacs au Canada dans la province du Québec ;
 Le détroit de Porlier entre les îles Galiano et Valdes en Colombie-Britannique (Canada).

Autres 
 La , une place située à Oviedo, en Espagne.
 La , un établissement pénitentiaire situé Madrid ayant fonctionné pendant la Guerre civile espagnole.

Patronyme français